Бру́син () — станция Донецкой железной дороги. Находится в Лиманском районе Донецкой области. На станции останавливаются только электропоезда. Поезда дальнего следования на станции не останавливаются. 
Недалеко от станции находятся подчиненные Лиманскому городскому совету Донецкой области села Щурово, Брусовка, Старый Караван, многочисленные базы отдыха, санатории, пансионаты, детские лагеря отдыха.

Во время боевых действий летом 2014 года здание вокзала станции значительно пострадало в результате удара авиации Вооружённых сил Украины. Вследствие полученных повреждений здание вокзала разобрано и не существует.

Фото

См. также 
 Донецкая железная дорога
 Щурово (Донецкая область)

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов через станцию Брусин
 Турбазы в районе станции Брусин

Станции Краснолиманского отделения Донецкой железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области
Лиманский район (Донецкая область)